Rockport kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rockport (Arkansas)
Rockport (Indiana)
Rockport (Kentucky)
Rockport (Massachusetts)
Rockport (Texas)
Rockport (Washington)

Daarnaast is Rockport de fictieve stad waarin het computerspel Need for Speed: Most Wanted zich afspeelt.